Чува́шия:

 Чувашия — республика в составе Российской Федерации.
 «Чувашия» — телерадиокомпания.
 «Чувашия» — скорый фирменный поезд сообщением Чебоксары — Москва.
 «Чувашия» — ракетный катер Балтийского флота ВМС РФ.
 (2670) Чувашия — астероид.

См. также 
 Чувашская автономная область — автономная область в составе РСФСР.
 Чувашская АССР — автономная республика в составе РСФСР.
 «Советская Чувашия» — газета.